Dronning Victoria eller Dronning Viktoria kan henvise til flere dronninger med dette navn:

Regerende dronninger 
 Victoria af Storbritannien (1819–1901), regerende dronning af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Irland 1837–1901

Ikke-regerende dronninger 
 Victoria af Storbritannien (1840–1901), dronning af Preussen og Tysk Kejserinde 1888–1888
 Victoria af Baden (1862–1930), dronning af Sverige 1907–1930
 Victoria Eugenie af Battenberg (1887–1969), dronning af Spanien 1906–1931

Se også 
 Kronprinsesse Victoria af Sverige